Iqony Solar Energy Solutions GmbH (ehemals STEAG Solar Energy Solutions GmbH), mit dem Markennamen SENS, ist ein weltweit agierendes Dienstleistungsunternehmen im Bereich der Erneuerbaren Energien mit Hauptsitz in Würzburg.

Geschichte 

 Zwischen 2004 und 2006: Die a & f Stahl- und Maschinenbaufabrik GmbH, Würzburg, schließt mit der DMG Vertriebs- und Service GmbH DECKEL MAHO GILDEMEISTER einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ab.
 Die Gildemeister AG, Bielefeld überträgt alle ihre Anteile an der a & f Stahl- und Maschinenbaufabrik GmbH an die DMG Vertriebs- und Service GmbH DECKEL MAHO GILDEMEISTER.
 Erstes Halbjahr 2007: Die a & f Stahl- und Maschinenbau GmbH nennt sich in a+f GmbH um.
 Zwischen 2010 und 2015 wechselten die Geschäftsführer der a+f GmbH und der DMG Vertriebs- und Service GmbH mehrfach.
 Aufgrund ihrer zunehmenden Bedeutung agierte die Energy Solutions seit Jahresbeginn 2010 als eigenständiges Segment von Gildemeister. Als weitere Beteiligung dieses Energiesegmentes wurde die österreichische Cellstrom GmbH (Vanadium-Redox-Akkumulator) genannt.  Die a+f GmbH fertigte den Solartracker SunCarrier,  Cellstrom den Großbatteriespeicher cellcube. Weiterhin wurden Komponenten für die Windkraft gefertigt. 2010 Betrug der Umsatz des Segments Energy Solutions 239,5 Mio. Euro.

 Zweite Hälfte 2010 : Neuer Unternehmensgegenstand der a+f GmbH: Industrieller Stahl- und Maschinenbau, Beschaffung industrieller Güter für die Branchen Werkzeugmaschinenbau, allgemeiner Maschinenbau, Windkrafttechnik und artverwandte Industriezweige; Speicherung, Veräußerung und Verteilung von Energien, insbesondere auch in regenerativer Form, einschließlich der Projektierung, Herstellung, des Erwerbs und der Veräußerung, der Wartung und des Betriebs entsprechender Anlagen.
 Ende 2011 wird das Segment Energy Solutions mit dem Segment Services in das Segment Industrielle Dienstleistungen des Gildemeister-Konzerns eingegliedert.
 Erstes Halbjahr 2015: Die a+f GmbH nennt sich in GILDEMEISTER energy solutions GmbH um.
 März 2017: Aus-Gründung der Maschinenbau- und Windkraftsparte in die Components Stahl- und Maschinenbau GmbH mit Fokus auf den industriellen Stahl- und Maschinenbau, Beschaffung industrieller Güter für die Branchen Werkzeugmaschinenbau, allgemeiner Maschinenbau, Windkrafttechnik und artverwandte Industriezweige.
 September 2017: Die Components Stahl- und Maschinenbau GmbH nennt sich in Gildemeister a+f components GmbH um.
 Anfang 2019: Umbenennung der Gildemeister a+f components GmbH in Elcee A+F GmbH.
 Ab 1. Juli 2019 agiert Gildemeister energy solutions GmbH nach der Übernahme durch das Essener Unternehmen STEAG GmbH  von der DMG Mori AG unter dem Namen STEAG Solar Energy Solutions GmbH (SENS).
 Seit dem Jahr 2023 ist das Unternehmen unter dem Namen Iqony Solar Energy Solutions GmbH aktiv, der Markenname SENS bleibt bestehen. Die Umbenennung geht mit einer Teilung des Mutterkonzerns, der STEAG GmbH, einher. Die STEAG GmbH wurde in eine Management-Holding aufgeteilt und beinhaltet die neuen Bereiche STEAG Power und Iqony. Während STEAG Power auf herkömmliche Energiegewinnung setzt, ist Iqony auf regenerative Energien ausgelegt. Iqony Solar Energy Solutions (SENS) ist hierbei für die Solarenergie zuständig.

Geschäftsfelder 
Das Unternehmen ist spezialisiert auf die schlüsselfertige Entwicklung, Planung, Errichtung,  Betrieb und Wartung von PV-Freiflächen-Anlagen (Solarparks)  sowie die Erstellung und Umsetzung von Energielösungen für Industrie und Gewerbe. Dabei arbeitet SENS zusammen mit Projektentwicklern und Investoren – von der Projektanbahnung über die Konzeption bis zur Inbetriebnahme. Außerdem konzeptioniert und erstellt das Unternehmen Aufdach-Anlagen sowie Gesamtlösungen für die Industrie, beispielsweise bestehend aus Solar-, Speicher- und E-Mobilitäts-Technologie. Der Geschäftsbereich „Energy Services“ umfasst die Betriebsführung, Anlagenoptimierung, Monitoring sowie Wartungs-Dienstleistungen. Der Geschäftsbereich „Energy Efficiency“ umfasst schließlich auch Angebote im Bereich Energieeffizienz, betreut durch das Tochterunternehmen Optenda GmbH (ehemals Gildemeister energy efficiency). Neben Energieberatungsleistungen wurde dort eine eigene Energiemanagement-Software entwickelt, der „Energy Monitor“.

Standorte 
Neben dem Hauptsitz des Unternehmens in Würzburg und der 100%ige Tochter mit Sitz in Stuttgart befinden sich Niederlassungen in Spanien (Madrid), Italien (Lecce) und im Vereinigten Königreich (Huntington)., Zu den Partner-Standorten gehören Australien (Brisbane) und Russland (Moskau), die zusammen mit der LSG Building Group gegründet wurden.

Auszeichnungen 
 2012: Intersolar Award für das das Energiekonzept des Bürogebäudes von SunCarrier Omega Private Limited als eines der ersten Nullenergiegebäude in Indien (Bhopal)
 2018: Business Excellence Award der British Chamber of Commerce in Italien für die Internationalisierungs-Strategie
 2019: Top Job Award, Auszeichnung als Top-Arbeitgeber im Mittelstand

Weblinks 
 Website der Iqony Solar Energy Solutions GmbH

Einzelnachweise 

Unternehmen (Würzburg)
Steag
Gegründet 1983
Photovoltaik (Deutschland)